Berenicianus ist das Cognomen folgender Personen:

 Aulus Iulius Pompilius Piso Titus Vibius Laevillus Quadratus Berenicianus, römischer Suffektkonsul, siehe Aulus Iulius Pompilius Piso
 Claudius Berenicianus, römischer Offizier
 Gaius Aemilius Berenicianus Maximus, römischer Suffektkonsul
 Gaius Iulius Alexander Berenicianus, römischer Suffektkonsul 116